Bauersima ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Bauersima (* 1964), Schweizer Autor, Regisseur, Architekt, Bühnenbildner und Musiker
 Ivo Bauersima (* 1931), Schweizer Astronom und Geodät